10-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 26 по 29 июля 1973 года в Тампере (Финляндия). Было разыграно 18 комплектов наград. Программа мужских соревнований состояла из шести каноэ спринтов и девяти спринтов на байдарках. Среди женщин были проведены три спринта на байдарках.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Июль 1973 года
Международные спортивные соревнования в Тампере